"Burning Bridges" (EP de Ludacris)
 "Burning Bridges" (canção), da banda Pink Floyd
 Burning Bridges (álbum de Arch Enemy)
 Burning Bridges (álbum de Bon Jovi)
 Burning Bridges (1928), filme mudo de 1928
 Burning Bridges (1990), telefilme 

Desambiguação